Алексей Антипов:
 Антипов, Алексей Алексеевич (1914—2004) — известный краевед, создатель музея в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре (1968).
 Антипов, Алексей Иванович (1833—1913) — горный инженер.